Amphion (griechisch ) ist

 ein altgriechischer Männername, siehe Amphion (Name)

Amphion bezeichnet

 mehrere Personen der griechischen Mythologie:
 Amphion, einen mythischen Herrscher von Theben
 Amphion (Sohn des Hyperasios), einen Teilnehmer an der Fahrt der Argonauten
 Amphion (Orchomenos), einen König von Orchomenos
 Amphion (Epeier), Anführer der Epeier im Trojanischen Krieg
 Amphion (Sohn des Amphion), den Sohn des Amphion und der Niobe
 Amphion (Kentaur), einen Kentauren

 einen akademischen Beinamen: 
 Amphion (1674): Salomon Reisel (1624–1701), deutscher Mediziner und Mitglied der Leopoldina

 eine Gattung der Schwärmer, siehe Amphion (Gattung)
 Amphion (1788), eine schwedische Brigantine (1788 gebaut, 1885 abgewrackt)
 Amphion-Klasse, U-Boot-Klasse der britischen Royal Navy 1945 bis 1974
 HMS Amphion, mehrere Wasserfahrzeuge der Royal Navy
 Amphion (Band), eine Progressive-Rock-Band
 Amphion (Frankreich), ein zur Gemeinde Publier gehörender Ort in der Haute-Savoie
 Amphion (Texas), Ort in Texas

Siehe auch:
 Amphionpark in München